Абадін — власна назва.

Топоніми

Абадін — муніципалітет.
 Абадін (парафія)
 Абадін (річка)

Абадін (Португалія) — парафія.